Kalvø er navnet på flere danske øer:

 Kalvø (Frederikssund Sogn) – en ø i Frederikssund Sogn, Frederikssund Kommune
 Kalvø (Skanderborg Sø) – en ø Skanderborg Sø, Hylke Sogn, Skanderborg Kommune
 Kalvø (Guldborgsund) – en ø i Væggerløse Sogn, Guldborgsund Kommune
 Kalvø (Genner Bugt) – en ø, en bebyggelse og et ejerlav i Øster Løgum Sogn, Aabenraa Kommune
 Kalvø (Storstrømmen) - naboø til Masnedø syd for Sjælland ved Vordingborg